Матч всех звёзд 2012 года () — показательная баскетбольная игра, которая прошла в Орландо 26 февраля 2012 года. Эта игра стала 61 матчем всех звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Матч всех звёзд 2012 года состоялся на домашней арене клуба «Орландо Мэджик» «Эмвей-центр». В Орландо Матч всех звёзд проводится во второй раз; город проводил мероприятие в 1992. Тогда матч принимала предыдущая домашняя арена «Мэджик» «Орландо арена».

Звёздный уикенд начался в пятницу 24 февраля 2012 года матчем с участием знаменитостей и матчем восходящих звёзд НБА, в котором участвовали лучшие новички лиги и игроки, проводящие второй сезон в ассоциации. В субботу прошёл , конкурс умений, конкурс по трёхочковым броскам и конкурс по броскам сверху. В рамках звёздного уикенда также прошёл шестой в истории матч всех звёзд Д-Лиги и конкурсы среди игроков Лиги развития НБА.

В матче всех звёзд НБА команда Западной конференции одержала победу над командой Восточной конференции со счётом 152—149. Титул самого ценного игрока получил Кевин Дюрант. В матче восходящих звезд НБА команда Чака выиграла у команды Шака со счетом 146—133. MVP матча был признан Кайри Ирвинг.

Матч всех звёзд

Тренеры 

Тренерами на матче всех звёзд НБА являются тренеры, чьи команды имеют самый большой процент побед в каждой конференции исходя из статистики на 15 февраля 2012 года. Однако, правило НБА гласит, что тренер, который уже тренировал команду звёзд в прошлом году не может быть выбран в этом году, даже если у его команды лучший процент побед в своей конференции. Поэтому, Грегг Попович и Док Риверс не могли быть выбраны.

Главным тренером звёзд Западной конференции был выбран наставник «Оклахома-сити Тандер» Скотт Брукс. Под его руководством клуб из Оклахомы одержал 22 победы и потерпел 7 поражений. Главным тренером звёзд Восточной конференции впервые стал наставник «Чикаго Буллз» Том Тибодо. «Буллз», которых он тренировал, выиграли 23 матча и проиграли 7 игр. Скотт Брукс и Том Тибодо впервые стали главными тренерами матча всех звёзд.

Игроки 

Состав команд определялся двумя способами. Как и в предыдущие годы стартовые пятёрки команд определяются голосованием болельщиков. Два защитника, два форварда и один центровой, набравшие максимальное количество голосов, входят в стартовый состав команд на Матч всех звёзд. Запасные игроки определяются голосованием среди главных тренеров команд соответствующей конференции. Тренер не имеет права голосовать за игроков своей команды. Запасные игроки команды состоят из 2 защитников, 2 форвардов, центрового и двух игроков вне зависимости от амплуа. При травме игрока замену ему определяет комиссар НБА.

Дуайт Ховард из Орландо победил в голосовании среди болельщиков с результатом 1 600 390. Ранее он выходил в стартовой пятерке звёзд Восточной конференции. Леброн Джеймс, Деррик Роуз, Дуэйн Уэйд и Кармело Энтони также были игроками стартового состава на предыдущих матчах всех звёзд, только Энтони выступал раньше за звёзд Западной конференции. Три игрока Восточной конференции впервые были приглашены на матч: Луол Денг, Андре Игудала и Рой Хибберт.

Коби Брайант стал лидером голосования Западной конференции с результатом 1 555 479. Коби Брайант, Кевин Дюрант и Крис Пол были игроками стартового состава в предыдущей игре. Впервые были выбраны как игроки стартовой пятерки Эндрю Байнум и Блэйк Гриффин. Три игрока Западной конференции впервые были приглашены на матч: Эндрю Байнум, Марк Газол и Ламаркус Олдридж.

 Джо Джонсон пропустил игру из-за травмы.
 Рэджон Рондо заменил Джо Джонсона

Игра 

В течение всего матча сборная звёзд Запада вела в счете. В начале четвёртой четверти Восток проигрывал 21 очко. Усилиями Дерона Уильямса и Леброна Джеймса за 1 минуту 44 секунды до конца матча разница сократилась до одного очка (Со счетом 148 на 147 впереди был Запад). За 18 секунд до конца встречи Запад вел 2 очка, но право на атаку было у Востока, чей тренер Том Тибодо взял тайм-аут. После него Дерон Уильямс бросил мимо трёхочковый бросок, но Кармело Энтони берет подбор на чужом щите, и мяч транзитом оказывается у Леброна Джеймса. Блэйк Гриффин перехватил передачу Леброна на Дуэйна Уэйда. Дерон Уильямс нарушил правила на Гриффине, но он реализовал один штрафной бросок. За 1,1 секунды до конца матча плюс три впереди был Запад. Сразу последовал тайм-аут у Востока, после которого Леброн Джеймс отдал пас на Дуэйна Уэйда, который не смог забить трёхочковый бросок.

Кевин Дюрант, который набрал 36 очков и сделал 7 подборов, стал самым ценным игроком Матча всех звёзд НБА.

Дуэйн Уэйд, играя за команду Востока, сделал третий в истории матча всех звёзд трипл-дабл (24 очков, 10 подборов, 10 передач). Первый трипл-дабл в матчах всех звёзд сделал в 1997 году Майкл Джордан, а второй в 2011 году — Леброн Джеймс.

Коби Брайант, который набрал в матче 27 очков, обошёл Майкла Джордана по числу очков, забитых в матчах всех звёзд. У Брайанта набрано 271 очков в 14 матчах.

Во время матча всех звёзд Дуэйн Уэйд, когда нарушал правила, сломал Коби Брайанту нос. Позже Дуэйн принес извинения Брайанту.

Звёзды Западной конференции

Звёзды восточной конференция

Матч восходящих звёзд НБА

Состав 
Матч новичков НБА или матч восходящих звёзд НБА представляет собой встречу игроков, которые выступают первый год в НБА («Новички»), и баскетболистов, играющих второй год в НБА («Второгодки»). Участвующие игроки выбираются путём голосования среди ассистентов главных тренеров клубов НБА. Чарльз Баркли и Шакил О’Нил, которые будут служить генеральными менеджерами, проведут драфт игроков. В результате сформируются две команды по девять баскетболистов, состоящее как из «Новичков», так из «Второгодок». Матч делится на две половины по двадцать минут, как в студенческом баскетболе.

На матч были приглашены пять «новичков», которые были выбраны в числе первых десяти баскетболистов на драфте НБА 2011 года: Кайри Ирвинг, Деррик Уильямс, Тристан Томпсон, Брэндон Найт, Кемба Уокер. На матч также были выбраны пять «второгодок», которые выступали за команду «новичков» в 2011 году: Демаркус Казинс, Блэйк Гриффин, Лэндри Филдс, Грег Монро, Джон Уолл. Шестым «второгодком», который играл в прошлогоднем матче новичков, стал Деррик Фейворс, заменивший травмированного Тьягу Сплиттера.

Перед драфтом игроков, который состоялся 16 февраля 2012, в число приглашенных «второгодок» вошёл Джереми Лин, а Норрис Коул стал приглашенным «новичком». Таким образом, в командах Шака и Чака будет по 10 баскетболистов .

 Тьяго Сплиттер пропустил игру из-за травмы.
 Деррик Фейворс заменил Тьягу Сплиттера.
 Кауай Леонард не играл из-за травмы.

Игра 

MVP матча восходящих звёзд НБА был признан Кайри Ирвинг, который набрал 34 очка и отдал 9 передач. Его партнеры по команде Чака Демаркус Казинс и Эван Тёрнер сделали дабл-дабл. Они соответственно набрали 18 и 16 очков и собрали по 11 подборов. В команде Шака также два игрока сделали дабл-дабл: Грег Монро с 19 очками и 10 подборами и Кемба Уокер с 10 очками и 10 передачами.

Команда Шака

Команда Чака 

 Кауай Леонард не играл из-за травмы

Конкурсы звёздного уикенда

Конкурс трёхочковых бросков 

В конкурсе участвуют 6 снайперов лиги. По правилам претендент должен реализовать максимальное количество 3-очковых попыток из 5 разных позиций в течение одной минуты. Игрок начинает бросать из одного угла площадки, постепенно перемещаясь от «точки» к «точке» по дуге, пока не достигнет противоположного угла площадки. На каждой «точке» игроку предоставляется 5 мячей и каждое попадание оценивается в одно очко, попадание последним в каждой серии, «призовым», мячом оценивается двумя баллами. В финал выходят три лучших снайпера, которые и выявляют победителя в заключительной перестрелке. Джеймс Джонс будет защищать свой титул. В суперфинале Кевин Лав победил в конкурсе трёхочковых бросков.

 Джо Джонсон пропустил конкурс из-за травмы.
 Кевин Дюрант заменил Джо Джонсона в конкурсе.
 Так как Кевин Лав и Марио Чалмерс набрали одинаковое количество баллов, то они соревновались в перестрелке за выход в финал в течение 24 секунд.
 Так как Кевин Лав и Кевин Дюрант набрали одинаковое количество баллов в финале, то для выявления победителя конкурса потребовался суперфинал.

Слэм-данк контест 
Слэм-данк контест прошёл в новом формате по сравнению с предыдущем годом: был всего один раунд. Участники конкурса по броскам сверху выполняли по три попытки. Победитель определялся путём голосования среди болельщиков. Причем зрители могли голосовать после того, как все конкурсанты выполнили свою первую попытку. Прошлогодний победитель Блэйк Гриффин решил не защищать свой титул. Джереми Эванс стал победителем конкурса по броскам сверху.

 Иман Шумперт пропустил конкурс из-за травмы.
Джереми Эванс заменил Имана Шумперта в конкурсе.

Звёздный конкурс бросков 
В конкурсе принимали участия 4 команды по 3 игрока в каждой, которые состояли из действующего игрока НБА, игрока женской НБА и бывшего игрока НБА. Команды за две минуты должны поразить кольцо из шести точек (последняя с центра поля). Команда, совершившая 6 успешных бросков с лучшим временем, побеждает. Победителем конкурса звёздных бросков стала команда Нью-Йорка.

 Джо Джонсон пропустил конкурс из-за травмы.
Джерри Стэкхауз заменил Джо Джонсона в конкурсе.

Конкурс умений 

В конкурсе, состоявшем из двух раундов, соревновались 6 игроков, которые выбирались ассоциацией. Игроки соревновались в умении владения мячом на время: броски чередовались с точными пасами и оббеганием официального логотипа НБА в человеческий рост, причём конкурсантам необходимо было соблюдать официальные правила ведения мяча. Три игрока, показавшие наилучшее время, выходили в финальный раунд. Стефен Карри должен был защищать свой титул, но снялся с конкурса из-за травмы. Тони Паркер выиграл конкурса умений.

 Стефен Карри пропустил конкурс из-за травмы.
 Рэджон Рондо заменил Стефена Карри в конкурсе.
 Рэджон Рондо и Джон Уолл затратили одинаковое время на выполнение конкурса, поэтому за выход в финал они сразились в полуфинале.

Матч знаменитостей 
В матче знаменитостей в рамках звёздного уикэнда приняли участия актёры и певцы, бывшие баскетболисты НБА и баскетбольные аналитики, игрок женской НБА и министр образования США. Знаменитости были условно разделены на команды Востока и Запада. Соответственно, их тренерами были звёзды НБА Дуайт Ховард и Кевин Дюрант. Матч закончился победой Востока со счетом 68 на 54. MVP матча был признан актёр Кевин Харт.

Звёздный уикенд Лиги развития НБА

Матч всех звёзд Лиги развития 
Это был шестой матч всех звёзд Д-Лиги. Он проходил по правилам средней школы, когда на атаку отводится 26 секунд. Для участия в матче всех звёзд Д-Лиги было выбрано 20 игроков Лиги развития НБА путём комбинации результатов голосования болельщиков на сайте Д-Лиги и голосования среди 16 главных тренеров клубов Д-Лиги. В матче всех звёзд лиги развития, не должны принимать участия баскетболисты, заигранные в сезоне 2011/2012 за клубы НБА.

23 февраля 2012 года было объявлено об изменениях в составах команд Западной и Восточной конференций. В составе игроков Западной конференции вместо Брэндона Костнера (Лос-Анджелес Ди-Фендерс), Лэнса Томаса (Нью-Орлеан Хорнетс / Остин Торос) и Грега Смита (Хьюстон Рокетс / Рио-Гранде Вэллей Вайперс) появились Зак Эндрюс (Лос-Анджелес Ди-Фендерс), Тайрен Джонсон (Рио-Гранде Вэллей Вайперс), Лео Лионс (Остин Торос). В составе Восточной конференции Уокер Рассел (Детройт Пистонс / Форт-Уэйн Мэд Энтс) и Тайрелл Биггс (Кантон Чардж) были заменены на Моисея Эхэймба (Айова Энерджи) и Лоуренса Хилла (Мэн Ред Клоз).
 

Джеральд Грин, который набрал 28 очков, был назван MVP матча всех звёзд лиги развития. Его партнер по команде Маркус Льюис сделал дабл-дабл, набрав 14 очков и собрав 10 подборов.

Запад

Восток

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт матча всех звёзд НБА 2012
 Матч всех звёзд НБА 2012 на ESPN

2012
НБА в сезоне 2011/2012
Спортивные соревнования в Орландо